The Seventh Commandment – film del 1915 diretto da Tom Moore
 The Seventh Commandment – film del 1932 diretto da Dwain Esper e James P. Hogan
 The Seventh Commandment – film del 1961 diretto da Irvin Berwick